Shenzhen Open 2018 (kobiety)
 Shenzhen Open 2018 (mężczyźni)